Agung kan syfta på:

Sultan Agung, 1600-talshärskare i Mataram på Java
Gunung Agung – en vulkan på Bali i Indonesien

Se även 

Gunung Agung — ett antal berg i Indonesien
Sungai Agung — ett antal floder i Indonesien